Гузий — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гузий, Виктор Герасимович — генерал-майор интендантской службы, участник Великой Отечественной войны.
 Гузий, Владимир Свиридович (1956—2009) — бамовский поэт, прозаик.
 Гузий, Сергей Ефремович (1915—1987) — украинский советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда.